Государственный социально-гуманитарный университет (ГСГУ) — высшее учебное заведение, расположенное в Коломне, Московская область. Основан в 1920 году.

История 
История педагогического образования в Коломне восходит к XVII в., когда в городе действовала духовная семинария, готовившая не только священнослужителей, но и учителей. Среди её воспитанников — митрополит Московский и Коломенский Филарет (Дроздов) (1782—1867).

После её закрытия в 1805, в городе было создано Коломенское уездное училище, преобразованное в двухклассное, а затем (с 1896) трёхклассное городское училище. Его окончили профессор Московской духовной академии, основатель первой московской общедоступной газеты «Современные известия» Никита Петрович Гиляров-Платонов, известные коломенские меценаты Кисловы и экономист и статистик академик Янжул, Иван Иванович (1896—1914).

В последней четверти XIX в. открылась женская гимназия (с 1899 г. им. А. С. Пушкина). Выпускницы её последнего — педагогического — класса получали право работать учителями в начальной школе.

В 1920 году, когда на базе учительских курсов был открыт Коломенский педагогический техникум, преобразованный в 1937 году в Коломенское педагогическое училище, которое просуществовало до 1941 года. В 1939 г. на базе училища образуется Коломенский учительский институт, ставший в 1953 году Коломенским педагогическим институтом. Наконец, в марте 2000 года он был переименован в Коломенский государственный педагогический институт. В 2010 году институт был переименован в Московский государственный областной социально-гуманитарный институт.

Постановлением Правительства Московской области от 22 апреля 2015 года №281/15 Московский государственный областной социально-гуманитарный институт был реорганизован в форме присоединения к нему двух колледжей и переименован в Государственный социально-гуманитарный университет с двумя филиалами: в г. Зарайске — Зарайский педагогический колледж и в г. Егорьевске — Колледж педагогики и искусства.

Структура 
В университете 12 факультетов, готовящих квалифицированные кадры более чем по 27 специальностям:

 Факультет математики, физики, химии и информатики (Бывш. Физико-математический);
 Факультет истории, управления и сервиса (Бывш. Исторический);
 Юридический факультет;
 Филологический факультет;
 Экономический факультет;
 Социально-психологический факультет;
 Педагогический факультет;
 Технологический факультет;
 Факультет физической культуры и спорта;
 Факультет иностранных языков;
 Факультет дополнительной педагогической специальности;
 Факультет повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

Действует аспирантура по 17 направлениям; проводится работа по реорганизации диссертационного Совета (лицензированию Совета по защите докторских диссертаций в области Истории и Литературоведения). На 33 кафедрах работают более 40 докторов наук и профессоров. Более 60 % преподавателей имеют ученые степени и звания. К работе в ГСГУ регулярно привлекаются иностранные специалисты. Университет успешно участвует в исследовательских проектах, поддерживаемых Российским гуманитарным научным фондом, Российским фондом фундаментальных исследований, Правительством РФ, Министерством образования Московской области. Проводятся всероссийские научные конференции, зачастую с международным участием.

Ректоры 
 Профессор Д. Е. Аксёнов (1913—1988) стал первым ректором педагогического института в 1953—1970 годах. Дмитрий Егорович сумел существенно развить институт: с 2 факультетов и 800 студентов в 50-х годах до 6 факультетов и более 2000 студентов в 1969 г., открылась аспирантура, функционировавшая до 1978 г., построен целый педгородок, где институт размещается и сейчас.
 Профессор П. Е. Кряжев (1914—1993) возглавлял вуз в 1970—1985 годах. В это время в институте работал факультет повышения квалификации преподавателей педагогических училищ (по физическому воспитанию и труду).
 Профессор Б. Д. Корешков (1940—2003) руководил КГПИ в 1985—2003 годах. Институт получил государственный статус, возникли новые факультеты, возобновила работу аспирантура, был построен новый учебный корпус.
 Профессор А. Б. Мазуров руководил КГПИ, МГОСГИ и ГСГУ с 2004 года по 2019 год. Специалист по археологии средневекового города, автор монографии «Средневековая Коломна в XIV — первой трети XVI вв.», один из основателей Коломенского археологического центра.
 Профессор Ж. К. Леонова — действующий ректор ГСГУ с 2019 года.

Вестник Государственного социально-гуманитарного университета 

Вестник Государственного социально-гуманитарного университета (Вестник ГСГУ) — рецензируемый научный журнал.

Основан в 2006 году как Вестник Московского государственного областного социально-гуманитарного института (Вестник МГОСГИ). С 2018 года — современное название. Выходит в трёх рубриках («История и археология», «Экономика» и «Языкознание») четыре раза в год на русском и английском языках.

Редакционная коллегия:

 главный редактор — доктор экономических наук, доцент Ж. К. Леонова;
 заместители главного редактора — доктор физико-математических наук, доцент  и доктор филологических наук, доцент ;
 ответственный секретарь — ;

 Рубрика «История и археология»: доктор исторических наук, доцент ; доктор исторических наук, профессор Д. В. Дук; доктор исторических наук, профессор Д. В. Ковалёв; доктор исторических наук Д. В. Лисейцев; доктор исторических наук, профессор А. В. Мазуров; доктор исторических наук, доцент А. И. Минаев; доктор исторических наук, профессор В. Н. Никулин; доктор исторических наук, профессор Н. П. Таньшина; доктор философии по истории доцент ; доктор исторических наук, доцент В. Ж. Цветков;
 Рубрика «Экономика»: доктор экономических наук профессор Н. А. Восколович; доктор экономических наук, профессор В. Г. Доброхлеб; доктор экономических наук, доцент Ж. К. Леонова; кандидат психологических наук, адъюнкт-профессор ; доктор гуманитарных наук, профессор ; доктор экономических наук, доцент ; доктор экономических наук, доцент ; доктор экономических наук А. А. Шабунова; доктор экономических наук, профессор А. В. Ярашева;
 Рубрика «Языкознание»: доктор филологических наук, доцент ; доцент ; доктор филологических наук, профессор Д. О. Добровольский; доктор филологических наук, доцент ; кандидат филологических наук, доцент ; профессор ; доктор наук ; доктор филологических наук, профессор ; доктор филологических наук, доцент ; доктор филологических наук, профессор С. Г. Тёр-Минасова; ; доктор филологических наук, доцент

См. также 
 :Категория:Выпускники Государственного социально-гуманитарного университета
 :Категория:Преподаватели Государственного социально-гуманитарного университета

Примечания

Литература 

 Живёт он с Россией одной судьбой: 80 лет факультету истории, управления и сервиса ГСГУ : cб. исторических очерков / отв. ред. Н. С. Ватник. – Коломна: ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет», 2019. – 336 с: ил. ISBN 978-5-98492-454-2
 Мазуров А. Б. О Московском государственном областном социально-гуманитарном институте (МГОСГИ) // Человеческий капитал. 2012. № 10-11 (46-47). С. 5.
 Смирнова Е. А., Червяков В. С. Технологический факультет Коломенского государственного педагогического института: история и современность // Школа и производство. — 2015. — № 4. — С. 59–64
 Филиппов М. Н. К 35-летию кафедры социальной педагогики Московского государственного областного социально-гуманитарного института (история становления и развития кафедры) // Башкатовские чтения: Психология притеснения и деструктивного поведения, профилактика ксенофобии, экстремизма и национализма в детско-подростковой среде. Материалы XIV Всероссийской научно-практической конференции. / Под общ. ред. М. Н. Филиппов. — Коломна: Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, 2014. — С. 3–12.

Ссылки 
 Официальный сайт ГСГУ

Педагогические высшие учебные заведения России
Институты Коломны
Государственный социально-гуманитарный университет